La Coppa UEFA 1972-1973 è stata la 2ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal  che sconfisse il  nella doppia finale.

Formula 
Per la prima volta i posti nella competizione furono distribuiti per volere della UEFA, che nel 1971 li aveva assegnati ai campionati nazionali secondo un principio di riequilibrio rispetto alla Coppa delle Fiere: la confederazione europea decise che di norma ogni nazione avrebbe avuto due posti, salvo i paesi più minuscoli che ne avrebbero ricevuto solo uno, in modo da garantire di converso la sovrarappresentazione dei maggiori campionati. Per motivi politici diversi, peraltro, a questa edizione non parteciparono né rappresentanti albanesi (per l'autarchia decretata dal regime ultracomunista) né nordirlandesi (per i gravi disordini interreligiosi): venne così recuperato un posto ciascuno per jugoslavi e francesi.

 4 squadre (3 nazioni)
Inghilterra, Italia, Germania Ovest
 3 squadre (2+2 nazioni)
Spagna, Portogallo, Francia, Jugoslavia
 2 squadre (17 nazioni)
Scozia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Germania Est, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, Unione Sovietica, Svezia, Danimarca, Norvegia
 1 squadra (6 nazioni)
Irlanda, Islanda, Finlandia, Malta, Cipro, Lussemburgo

Risultati

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1972-1973
 Coppa delle Coppe 1972-1973

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Edizioni della Coppa UEFA